Reichstagswahlkreis 13 steht für folgende Wahlkreise:

 Reichstagswahlkreis Regierungsbezirk Gumbinnen 3, deutsches Kaiserreich
 Wahlkreis Thüringen, Weimarer Republik (1920), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1920
 Wahlkreis Schleswig-Holstein, Weimarer Republik (1924–1933), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1924–1933